Geografia
 Bobrov, ciutat d'Eslovàquia
 Bobrov, ciutat russa

Persones
 Ievgueni Grigórievitx Bobrov (1902-1983), botànic rus